Asama může být:
 Asama (sopka) – sopka v Japonsku
 Asama (svatyně) – šintoistická svatyně v Japonsku
 Třída Asama – třída dvou pancéřových křižníků japonského císařského námořnictva
 Asama – vůdčí loď třídy Asama